Molekulska formula -{C19H17ClN2O4}- se može odnositi na:

 Glafenin
 Oksametacin